Il singolare del Copa San Juan Gobierno 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Thiemo de Bakker era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Guido Andreozzi ha battuto in finale Diego Sebastián Schwartzman 6-7(5-7), 7-6(7-4), 6-0.

Teste di serie

  Diego Sebastián Schwartzman (finale)
  Martín Alund (quarti di finale)
  Andrej Kuznecov (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)

  Facundo Bagnis (quarti di finale)
  Máximo González (semifinali)
  Facundo Argüello (primo turno)
  Guido Andreozzi (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa San Juan Gobierno 2013
ATP Challenger Tour 2013